wif – codice ISO 639-3 della lingua wik-keyangan